McCrae est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alex McCrae (1920-2009), footballeur écossais
Andrew McCrae (1886-1915), footballeur écossais
David McCrae (1900-1976), footballeur écossais
George McCrae (né en 1944), chanteur soul et disco américain
George McCrae (1860-1928), homme politique écossais
George Gordon McCrae (1833-1927), poète australien
Georgiana McCrae (1804-1890), peintre et chroniqueuse anglo-australienne
Gwen McCrae (né en 1943), chanteur américain
Hugh McCrae (1876-1958), écrivain australien

John McCrae (1872-1918), poète, médecin et soldat canadien
Robert McCrae, joueur professionnel de football écossais
Romone McCrae (né en 1990), footballeur anglais
Stewart McCrae (1919-2008), dessinateur australien
Stewart McCrae (1929-2015), homme politique canadien

William McCrae, homme politique du Haut-Canada

Personnage de fiction
Augustus Gus McCrae, ranger texan de la nouvelle Lonesome Dove

Toponyme

McCrae, banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria

McCrae, communauté d'Addington Highlands en Ontario
Maison McCrae, maison natale du poète John McCrae à Guelph en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme